Die Tschernyschow Diwision () ist eine der vier Divisionen der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Sie ist nach dem ehemaligen sowjetischen Eishockeytrainer Arkadi Tschernyschow benannt und Teil der Ost-Konferenz.

Die Einteilung der Divisionen, die sich aus jeweils sieben Mannschaften zusammensetzen, basierte in der ersten Spielzeit im Gegensatz zum nordamerikanischen Vorbild der National Hockey League nicht auf der geographischen Lage der Teams zueinander, sondern erfolgte nach einem Schlüssel, der den Ergebnissen der letzten fünf Spielzeiten unterlag. Durch diesen Schlüssel sollte eine jährliche Neueinteilung der Divisionen erfolgen.

Das Prinzip wurde jedoch schnell verworfen und die Teams geografisch eingeteilt.

Teams 
 Barys Astana
 Amur Chabarowsk
 HK Sibir Nowosibirsk
 HK Awangard Omsk
 Kunlun Red Star
 Salawat Julajew Ufa
 Admiral Wladiwostok

Teilnehmerübersicht

Meister 
Folgende Mannschaften konnten die Meisterschaft innerhalb der Tschernyschow Diwision gewinnen:

Gagarin-Pokal-Sieger 
Bisher kamen zwei Gewinner des Gagarin-Pokals aus dieser Gruppe.

Saisonstatistik 

*       = Playoff-Qualifikation, Punkte in Klammern

Diwision, Tschernyschow